Marshfield (Maine)
 Marshfield (Massachusetts)
 Marshfield (Missouri)
 Marshfield (Wisconsin)